Il singolare del torneo di tennis Prague Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Vacek che ha battuto in finale Ivo Heuberger 68-7, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Tomáš Zíb (primo turno)
 Petr Luxa (quarti di finale)
 Kristian Pless (secondo turno)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)

 Jurij Ščukin (quarti di finale)
 František Čermák (quarti di finale)
 Jan Vacek (Campione)
 Ladislav Švarc (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Open 2000